Тюрго () — французская фамилия. Известные носители:

 Тюрго, Анн Робер Жак (1727—1781) — французский экономист и государственный деятель.
  (1796—1866) — французский дипломат и политик.
 Тюрго, Мишель-Этьен (1690—1751) — купеческий прево Парижа (с 1729 по 1740).
  (род. 1984) — французский велогонщик.